Mekran – kraina w południowym Iranie i Pakistanie
 Mekran – góry na południowym skraju Wyżyny Irańskiej
 Mekran – dawne państwo w Pakistanie